Rocky Bay kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Shek O Wan, vik,

Kanada 

 Rocky Bay, Newfoundland, vik, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar